Испански може да се отнася до:

 Испания – за неща от, на или свързани с Испания
 испанци – народ, основно население на Испания
 испански език – език, възникнал в Испания